Eiréné trapezunti császárné (1238 körül–1280), I. Mánuel trapezunti császár harmadik felesége 
Eiréné trapezunti császárné (1306 körül–1382), I. Baszileiosz trapezunti császár ágyasa, majd második, bigámia révén elvett felesége (1339–1340), a Trapezunti Császárság régense (ur.: 1349–1354)
Eiréné trapezunti császárné (1315/20–1341), I. Baszileiosz trapezunti császár első, törvényes felesége (1335–1340), a Trapezunti Császárság uralkodója (ur.: 1340–1341), III. (Palaiologosz) Andronikosz bizánci császár természetes lánya